Danmark – nazwa Danii w języku duńskim
 Danmark – miejscowość w Szwecji
 Danmark – duński prom
 Danmark – duński żaglowiec

Zobacz też:
 (2117) Danmark – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Post Danmark Rundt – zawodowy, wieloetapowy wyścig kolarski